El topónimo Iwade puede hacer referencia a:

 Iwade, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).
 Iwade, una ciudad en la prefectura de Wakayama (Japón).